La alícuota es una parte que se toma de un volumen (alícuota líquida) o de una masa (alícuota sólida) iniciales, para ser usada en una prueba de laboratorio, cuyas propiedades físicas y químicas, así como su composición, representan las de la sustancia original.

Normalmente las alícuotas son el resultado de repartir un volumen inicial en varias partes iguales. Se suele medir en mililitros (mL) o gramos (g).

Definición
Una alícuota es una parte que mide exactamente a un todo. Parte proporcional.
En pocas palabras es una muestra, que representa las características del resto. Por ejemplo en una solución tomas una alícuota de 10 mL que representan 100 mL de la solución que preparaste, en cuanto a sus características como la concentración.

Aparte del significado en química, está el significado general: por ejemplo, repartir una herencia en partes alícuotas significa repartir proporcionalmente el dinero en partes iguales, o equivalentes, como 10 automóviles por una casa, o términos equiparables.

Medición
La alícuota líquida debe ser tomada con una pipeta, que puede ser graduada o aforada utilizando una propipeta o pipeta automática.

La alícuota sólida debe tomarse por pesada y debe usarse disolviendo la muestra en un disolvente en que sea perfectamente soluble la alícuota sólida (generalmente se usa alcohol o agua).

Para realizar una solución diluida a partir de una concentrada, la alícuota líquida de la solución concentrada debe ser llevada a la concentración requerida por adición de disolvente.

Referencias 

Unidades de volumen
Técnicas de laboratorio